Sbirro – nella terminologia nautica, è un anello flessibile in canapa non ritorta, usato per imbragature o per legare il paranco a un albero
Sbirro o birro – in gergo comune, è un termine con cui si indicano le guardie di polizia civica in epoca medievale e rinascimentale e, per estensione, con significato spregiativo o scherzoso, i moderni poliziotti. Deriva dal termine tardo latino birrus – rosso il colore del mantello con cappuccio che le guardie erano solite indossare.
Sbirri – film del 2009, diretto da Roberto Burchielli

Altri progetti